Fausto Gianfranceschi – scrittore e giornalista italiano
Giuseppe Gianfranceschi – fisico e presbitero italiano
Luciano Gianfranceschi – giornalista italiano